A 57.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 29 de abril a 4 de maio de 2003 com um percurso de 701,7 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.

O vencedor foi o estadounidense Tyler Hamilton, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38,7 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

2003
2003 no ciclismo
2003 na Suíça